

Mária Izabella keresztnevű személyek
Bourbon–Parmai Mária Izabella hercegnő (1741–1763), I. Fülöp parmai herceg leánya,  II. József német-római császár első felesége. 
Bourbon Mária Izabella infánsnő (1789–1848), IV. Károly spanyol király leánya, I. Ferenc nápoly–szicíliai király második felesége, Nápoly–Szicília királynéja.
Bragança Mária Izabella infánsnő (1797–1818), VI. János portugál király leánya, VII. Ferdinánd spanyol király második felesége, Spanyolország királynéja.
Habsburg–Toscanai Mária Izabella főhercegnő (1834–1901), II. Lipót toszkánai nagyherceg leánya, Ferenc di Paola, Trapani grófjának felesége.
Orléans-i Mária Izabella hercegnő (1848–1919), Antoine d’Orléans, Montpensier hercegének leánya, Philippe d’Orléans, Párizs grófjának felesége.